Forth – rzeka w Szkocji
 Forth – wieś w Szkocji
 Forth – miasto w Australii, na Tasmanii
 Forth – język programowania
 Forth – album zespołu The Verve